Il cammino – album di Aldo Romano del 2005
 Il cammino – singolo di Eros Ramazzotti del 2009
 Il cammino – opera teatrale di Beniamino Joppolo del 1941
 Il Cammino – altro nome del Tao, uno dei principali concetti della storia del pensiero cinese

Pagine correlate 
Cammino